Liubímovka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Liubímovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia